Maranta ist der Familienname folgender Personen:

 Bartolomeo Maranta (1500–1571), italienischer Arzt und Botaniker
 die nach ihm benannte Pflanzengattung Maranta
 Edgar Aristide Maranta (1897–1975), Schweizer Kapuziner, Erzbischof von Daressalam
 Renato Maranta (1920–1954), Schweizer Komponist und Schriftsteller